Emilie Welti heißen folgende Personen:

 Emilie Welti (1859–1923), Schweizer klassische Sängerin
 Sophie Hunger (bürgerlich Emilie Jeanne-Sophie Welti) (* 1983), Schweizer Musikerin, Sängerin, Songwriterin und Filmkomponistin